Sextus Julius Caesar är ett namn som burits av flera romare:

* Sextus Julius Caesar (praetor 208  f.Kr.), romersk politiker
 Sextus Julius Caesar (konsul 157  f.Kr.), romersk politiker
 Sextus Julius Caesar (praetor 123 f.Kr.), romersk politiker
 Sextus Julius Caesar (konsul 91  f.Kr.), romersk politiker 
 Sextus Julius Caesar (quaestor 48 f.Kr.), romersk politiker och militär